Це список станцій Тбіліського метрополітену — системи
ліній метрополітену в Тбілісі, Грузія. Першу лінію було відкрито 11 січня 1966 року. На момент відкриття вона нараховувала шість станцій. Наразі метрополітен налічує дві лінії з 22 діючими станціями, у тому числі один пересадковий вузел. Також існує проєкт ще однієї лінії, але її будівництво не завершене.

Лінії і діючі станції

Станції, які заплановано або будуються 

Руставелі-Вазісубанська лінія
 «Вазісубані» ()
 «Земо еліа» ()
 «Квемо еліа» ()
 «Заарбрюкеніс моедані» ()
 «Руставелі-2» ()

Пересадковий вузол 
 Садгуріс моедані-1 — Садгуріс моедані-2

Тбіліський метрополітен
Транспорт Тбілісі
Тбілісі
Залізничний транспорт Грузії